

Населені пункти та їхні частини
 Грабарка — православна святиня на території Польщі.
 Грабарка (Ґрабарка) — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Грабарка (Ґрабарка) — село в гміні Милейчичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґрабарка — частина міста Желехув у Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Ґрабарка — частина села Янівка (Янувка) в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабарка — частина села Верполь у гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґрабарка — частина села Боцькі в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Ґрабарка — лісова осада в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Грабарка

Примітки